Кейдж-Эрик Эриксен (англ. Kaj-Erik Eriksen; род. 15 февраля 1979, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада) — канадский телевизионный актёр.

Карьера 
Дебютировал в 1987 году на телевидении, в возрасте шести лет. В 1990-х стал активно сниматься в эпизодах канадских телесериалов.

В 1991 Эриксен получил одну из центральных ролей (Дэвид Скали, сын главного героя) в сериале «Комиссар полиции» (англ. The Commish), и играл её вплоть до закрытия сериала в 1995. В 1993 актёр был номинирован на премию Young Artist Awards. В 17 лет, после завершения «Комиссара полиции», Эриксен переехал в Лос-Анджелес.

Имеет двойное гражданство — США и Канады.

Фильмография

Ссылки 
 

Киноактёры Канады
Актёры телевидения Канады
Актёры XXI века